Нух:

 Нух — пророк в исламе.
 Нух — сура Корана.
 Нух — город на севере Индии, в штате Харьяна.
 Нух — арабское имя. Имя нескольких правителей из династии Саманидов.

Арабские имена